Richard Clayderman (pseudonimo di Philippe Robert Louis Pagès) – pianista francese
 Richard Clayderman – album di Richard Clayderman del 1977
 Richard Clayderman – album di Richard Clayderman del 1982